

Persone
 Antonio Presti (1957) – imprenditore e mecenate italiano
 Bonaventura Presti (...–1685) – architetto, ingegnere e falegname italiano
 Elena Presti (1974) – attrice e cantante italiana
 Ida Presti, pseudonimo di Yvette Montagnon (1924-1967) – chitarrista e compositrice francese
 José Sérgio Presti, detto Zé Sérgio (1957) – ex calciatore brasiliano, di ruolo ala
 Luca Presti (1980) – ex pattinatore italiano cinque volte campione del mondo, fratello di Massimiliano
 Massimiliano Presti (1975) – ex pattinatore italiano due volte campione del mondo, fratello di Luca
 Mirko Presti (1991) – hockeista su ghiaccio e hockeista in-line italiano
 Pino Presti, pseudonimo di Giuseppe Prestipino Giarritta (1943) – bassista, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore e produttore discografico italiano

Altro
 Stadio Vincenzo Presti – stadio comunale per il calcio di Gela, provincia di Caltanissetta

Pagine correlate
 Lo Presti